Lanzrein ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Lanzrein (1879–1933), Schweizer Architekt
 Peter Lanzrein (1908–1993), Schweizer Architekt